Бинья́к () — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент — Шаранта. Входит в состав кантона Руйак. Округ коммуны — Коньяк.

Код INSEE коммуны — 16043.

Коммуна расположена приблизительно в 390 км к юго-западу от Парижа, в 95 км южнее Пуатье, в 18 км к северо-западу от Ангулема.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 225 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 133 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 100 были экономически активными, 33 — неактивными (показатель активности — 75,2 %, в 1999 году было 67,8 %). Из 100 активных работали 89 человек (52 мужчины и 37 женщин), безработных было 11 (3 мужчины и 8 женщин). Среди 33 неактивных 13 человек были учениками или студентами, 12 — пенсионерами, 8 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Приходская церковь Сен-Мартен
 Бронзовый колокол (1666 год). Исторический памятник с 1944 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шаранта